Zar ou ZAR peut renvoyer à :

Toponyme 
 Communauté rurale de Zar (Arménie) ;

Acronyme 
 Zone d'action renforcée, c'est un territoire à protéger dans le cadre de la Directive Nitrates.

Culture 
 Zār,  un culte de possession moyen-oriental et africain, devenu un genre musical.

Code 
ZAR est un code pouvant signifier : 
  ;
 Rand sud-africain, dont le code ISO 4217 est ZAR (l'acronyme venant du néerlandais « Zuid-Afrikaanse rand »).

Patronyme 

 Heather Zar, médecin et scientifique sud-africaine.
  ;
Code